Ранчо ла Алберка има више значења:

 Ранчо ла Алберка (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ла Алберка (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику